Wächter der Ewigkeit steht für:

 Wächter der Ewigkeit, ursprünglicher Titel von The Sentinel (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von Arthur C. Clarke (1948/1951)
 Wächter der Ewigkeit, Episodenroman von Sergei Lukjanenko (2007), siehe Wächter-Romane #Band 4: Wächter der Ewigkeit